Морена се може односити на:

 Морана, божанство у словенској митологији
 Морена (геоморфологија), облик рељефа
 Морена (град), град у Индији
 -{Morena, Campobasso}-
 -{Morena, Cuneo}-
 Морена, Удине
 Покрет националног препорода (MORENA), политичка странка у Мексику